La tanda est une suite de danses dans les bals argentins (milonga).
 Tanda est une ville de Côte d'Ivoire.
 Tanda est un département de Côte d'Ivoire.
 Tanda est une ville dans l'État d'Uttar Pradesh en Inde.
 Tanda est un village de Serbie situé dans la municipalité de Bor, district de Bor.

Homonymie de localités